miniatuur (computer), een verkleinde afbeelding van een foto of computerbestand, ook bekend als thumbnail.
miniatuur (handschrift), een versiering of gekleurde afbeelding in een handschrift.
miniatuur (model), een sterk verkleinde uitvoering van een voorwerp, bijvoorbeeld om te verzamelen.
miniatuur (muziek), een korte compositie.
miniatuur (schaken), een korte schaakpartij. Ook: een schaakprobleem met hoogstens zeven stukken.
miniatuur (schilderij), een klein schilderij.
miniatuur (onderscheiding), een verkleinde versie van een onderscheidingsteken, gedragen op de revers van de rokjas.
Miniaturen (Penderecki), een muzikale compositie uit 1959
schaalmodel, een model, een hanteerbare weergave. In het geval van een miniatuur: een verkleinde weergave.